Hi-Fi este o formație pop-dance rusească, fondată în 1998 de către compozitorul Pavel Esenin și compozitorul/producătorul Eric Cianturia. Membrii principali ai formației au fost Timofei Pronkin și Mitea Fomin, cel din urmă părăsind grupul în 2009, pentru a continua cariera solo. Trupe a avut multe hituri în clasamentele muzicale rusești și în 2005 a câștigat premiul "Cea mai bună formație dance" la televiziunea rusească "Муз-ТВ" .

Membrii formației
1998-2003: Timofei Pronkin, Mitea Fomin, Oksana Oleșko
2003-2005: Timofei Pronkin, Mitea Fomin, Tatiana Tereșina 
2005-2006: Timofei Pronkin, Mitea Fomin, Iulia Demidova
2006-2009: Timofei Pronkin, Mitea Fomin, Ekaterina Li
2009-2010: Timofei Pronkin, Ekaterina Lee, Kiril Kolgușkin
2010-2011: Timofei Pronkin, Kiril Kolgușkin, Olesea Lipcianskaia
2011–prezent: Timofei Pronkin, Olesea Lipcianskaia

Discografie

Albume
Albume de studio
1999: Первый контакт
1999: Репродукция
2001: Запоминай
2002: Новая коллекция 2002 (DJ remixes)
Albume de colecție
1999: Звёздная серия
2002: Best
2005: Любовное настроение
2008: Best 1

Premii și nominalizări

Single-uri

Note 

Formații rusești
Formații pop
Formații dance